In 2021 werd het 63ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 20 februari tot 15 mei.  Brasiliense werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep C

Groep D

Derde fase

Finale

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil